Афонасово — название населённых пунктов в России:

 Афонасово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Афонасово — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Афонасово — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Афонасово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Афонасово — деревня в Переславском районе Ярославской области.